Bostonnais peut faire référence à:

Patronymes 
 Jean-Baptiste Bostonnais, un trappeur abénaquis, originaire de Boston, qui exploitait un territoire de chasse dans le secteur de La Tuque, au Québec, au Canada.  Son patronyme a été donné à plusieurs toponymes de cette région.

Toponymes 

Canada (Québec)
 Baie Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Barrage Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Chenal Bostonnais, Lac-Édouard (municipalité), La Tuque, Mauricie.
 Grande rivière Bostonnais (Portneuf), Rivière-à-Pierre (Municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale.
 Grand Lac Bostonnais, La Tuque (ville), La Tuque, Mauricie.
 Île Bostonnais, Lac-Édouard (Municipalité), La Tuque, Mauricie.
 Lac Bostonnais. Toponyme remplacé par : lac Tage, Lac-Masketsi (Territoire non organisé), Mékinac, Mauricie.
 Petite rivière Bostonnais, Rivière-à-Pierre (municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale.
 Petite rivière Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Petit lac Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Pointe Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Rivière Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Rivière Bostonnais. Toponyme remplacé par: Petite rivière Bostonnais, Rivière-à-Pierre (municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale.
 Rue Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Rue des Bostonnais, Trois-Rivières (ville), Mauricie.
 La Bostonnais (Municipalité), La Tuque, Mauricie.
 Rivière Bostonnais Sud, (Chenal). Toponyme remplacé par: Chenal Bostonnais, Lac-Édouard (Municipalité), La Tuque, Mauricie.
 Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais (parc public), La Tuque (Ville), Mauricie.
 Baie de la Petite Rivière Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Parc de la Petite-Rivière-Bostonnais (Parc public). Toponyme remplacé par: Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, Parc des (Parc public), La Tuque (Ville), Mauricie.
 Barrage du Petit-Lac-Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Barrage de la Pointe-Bostonnais, La Tuque (ville), Mauricie.
 Pont de la Rivière-Bostonnais, Lac-Édouard (municipalité), La Tuque, Mauricie.

Histoire
 Bataille de Québec (1775), les troupes américaines (venant de Boston, et puis en général) sont nommées Bostonnades ou Bastonnades en Quebec